Логінова — жіноча форма прізвища Логінов.

 Логінова Альбіна Миколаївна (*1983) — російська лучниця
 Логінова Анастасія Володимирівна (*1990) — російська баскетболістка
 Логінова Галина Михайлівна (*1950) — радянська, російська та американська актриса, мати Мілли Йовович
 Логінова Ганна Валеріївна (1978—2008) — російська фотомодель
 Логінова Ганна Іванівна (1901—1978) — радянська вчена-хімік, лауреатка Сталінської премії
 Логінова Лідія Іванівна (*1950) — радянська волейболістка, гравець збірної СРСР, олімпійська чемпіонка 1980 року, дворазова чемпіонка Європи, шестиразова чемпіонка СРСР
 Олена Логінова (*1989) — українська журналістка-розслідувачка, лауреатка премії «Честь професії»
 Логінова Ольга Германівна (*1966) — радянська і українська гірськолижниця, чемпіонка радянської національної першості, учасниця зимових Олімпійських ігор в Ліллехаммері, майстер спорту СРСР міжнародного класу
 Логінова Тамара Абрамівна (1929—1988) — радянська російська актриса, заслужена артистка РРФСР

Логінова — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Логінова — присілок, Кудимкарський район, Пермський край

Російські прізвища